Jörg Breu může být:

 Jörg Breu starší (~1475/1480–1537) – německý malíř, kreslíř a grafik
 Jörg Breu mladší (po roce 1510–1547) – německý malíř, kreslíř a grafik
 Jörg Breu (* 1965) – děkan Evangelického děkanátu Altdorf